Суббо́тин — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители

А 
 
 Субботин, Алексей Иванович (1899—1953) — советский военачальник, генерал-майор.

В 
 Субботин, Валентин Васильевич (1928—2004) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 Субботин, Владислав Анатольевич (1941—2010) — судомоделист, профессор.

Д—М 
 Субботин, Дмитрий Николаевич (род. 1977) — российский хоккеист и тренер.
 Субботин, Ефим Фёдорович (1918—1984) — Герой Советского Союза.
 Субботин, Захар Михайлович (род. 1981) — судомоделист, переводчик и предприниматель, инженер-техник.
 
 Субботин, Игорь (род. 1990) — эстонский футболист.
 Субботин, Клавдий Петрович (1904—1980) — советский государственный деятель.
 
 Субботин, Леонид Арсеньевич (1889—1941) — русский советский театральный деятель, поэт и драматург, журналист.

Н 
 Субботин, Никита Егорович (1904—1968) — советский военачальник, генерал-лейтенант, политработник.
 
 Николай (Субботин) (в миру Василий Александрович Субботин; род. 1973) — епископ РПЦ, епископ Бирский, викарий Уфимской епархии.

П

С 
 
 
 
 Субботин, Степан Петрович (1927—2012) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Ф 
 Фаддей Субботин (до 1640 — около 1685) — певчий, распевщик (композитор), музыкальный теоретик, сотрудник патриарха Никона в реформировании церковного пения.

Ю



Другое 
 Субботин — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.